Afrique steht für:
Afrique (Schiff, 1881)
Afrique (Schiff, 1907)
Afrique (Band), eine US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Jeune Afrique
 Air Afrique
 Tunis Afrique Presse
 Afrique occidentale française